Strüven ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Strüven (* 1983/87), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Hans-Joachim Strüven, deutscher Basketballspieler